French Open 2018 – gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 8–9 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2018
French Open – gra podwójna kobiet na wózkach‎